Пе́дру (, , [ˈpeðɾu]) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в країнах, що говорять португальською мовою (Португалія, Бразилія, Ангола тощо). Походить від грецького імені Петрос (, Petros, «камінь, скеля»). Інші форми — Петро (українська мова), Педро (в іспаномовних країнах), Пітер (в англомовних країнах), П'єр (у франкомовних країнах) тощо.

Особи

Королі 
 Педру I:
 Педру I — король Португалії (1357—1367)
 Педру I — правитель королівства Конго (1543—1545)
 Педру I — імператор Бразилії (1822—1831)
 Педру II:
 Педру II — король Португалії (1683—1706)
 Педру II — король Конго (1622—1624)
 Педру III:
 Педру III — король Конго (1669)
 Педру III — король Португалії (1777—1786)
 Педру IV — король Португалії (1826); відомий як Педру І, імператор Бразилії
 Педру V — король Португалії (1853—1861)

Педру Португальський

Імператори Бразилії 
 Педру I (імператор Бразилії) — (1822—1831)
 Педру II (імператор Бразилії) — (1831—1889)

Інші 
 Педру I (герцог Коїмбри) — регент Португалії (1439—1449)
 Педру Алваріш Кабрал — португальський мореплавець
 Педру Америку — бразильський художник, письменник
 Педру Даміану — португальський шахіст
 Педру Мануел Сарменту де Вашконселуш і Каштру — посол Португалії в Україні (2001—2005)
 Педру Пасуш Коелью — прем'єр-міністр Португалії (2011—2015)
 Педру Рейнел — португальський картограф
 Педру Сантана Лопіш — прем'єр-міністр Португалії (2004—2005)
 Педру Уржельський — португальський інфант, уржельський граф

Похідні назви 
 Сан-Педру () — португальський варіант написання «святий Петро»

Примітки 

Португальські імена